Du côté des filles (association) est une association européenne.
 Du côté des filles est un film français de Françoise Decaux-Thomelet sorti en 2001 au cinéma.